Zintl ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Zintl (1900–1956), deutscher Maler und Grafiker
 Bernhard Zintl (* 1965), deutscher Leichtathlet
 Eduard Zintl (1898–1941), deutscher Chemiker
 Erich C. L. Zintl (1911–1998), deutscher Kunsthändler
 Felix Zintl (* 1940), deutscher Kinderarzt
 Reinhard Zintl (* 1945), deutscher Politologe und Ökonom

Sonstiges

 Zintl-Grenze
 Zintl-Phase